Diepenbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Diepenbeck (* 1961), deutsche Sängerin, Komponistin und Schauspielerin

Siehe auch:
 Diepenbeck-Park, Park von Hattingen, Ennepe-Ruhr-Kreis